Malcanton ima više značenja:
 Malcanton, Treviso
 Malcanton, Verona